Woollcombe ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Woollcombe (1872–1951), britischer Admiral
 Maurice Woollcombe, britischer Admiral